Het seizoen 1998/99 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 5 september 1998 en eindigde op 3 juni 1999. 

Zultse VV won in Vierde Klasse A, KAV Dendermonde won in Vierde Klasse B, KVV Heidebloem Dilsen won in Vierde Klasse C en R. Francs Borains won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 SC Lambusart-Fleurus kreeg de koninklijke titel en werd RSC Lambusart-Fleurus.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 Racing Jet Wavre (rechtstreeks uit 3A)
 KSV Mol (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Eeklo (eindronde)
 KVV Overpelt-Fabriek (eindronde)

Noot: AC Hemptinne-Eghezée en KFC Poederlee eindigden ook op een degradatieplaats in Derde Klasse, maar besloten hun activiteiten te staken als gevolg van financiële problemen. Hierdoor waren er maar twee rechtstreekse dalers uit Derde Klasse.

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 K. Willebroekse SV
 KSV Bornem
 KFC Nijlen

Brabant
 KFC Rhodienne-Verrewinkel
 K. Diegem Sport

Limburg
 K. Bocholter VV
 K. Excelsior FC Heppen (interprovinciale eindronde)

Oost-Vlaanderen
 KSK Maldegem
 KSC Oosterzele

West-Vlaanderen
 SK Gullegem

Henegouwen
 R. Francs Borains
 SC Lambusart-Fleurus (interprovinciale eindronde)

Luik
 RRFC Montegnée
 Seraing RUL (interprovinciale eindronde)

Luxemburg
 R. Jeunesse Arlonaise

Namen
 RFC Spy
 US Beauraing 61

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Zultse VV (kampioen 4A)
 KAV Dendermonde (kampioen 4B)
 KVV Heidebloem Dilsen (kampioen 4C)
 R. Francs Borains (kampioen 4D)
 KVV Overpelt-Fabriek (eindronde)
 AFC Tubize (eindronde)
 KSK Maldegem (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 SVD Handzame (rechtstreeks uit 4A)
 RFC Athois (rechtstreeks uit 4A)
 KSC Oosterzele (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Nijlen (rechtstreeks uit 4B)
 K. Verbroedering Hemiksem (rechtstreeks uit 4B)
 KSC Grimbergen (rechtstreeks uit 4B)
 R. Comblain Sport (rechtstreeks uit 4C)
 R. Prayon FC (rechtstreeks uit 4C)
 RFC Union La Calamine (rechtstreeks uit 4C)
 R. Jeunesse Arlonaise (rechtstreeks uit 4D)
 RFC Meux (rechtstreeks uit 4D)
 RFC Spy (rechtstreeks uit 4D)
 Eendracht Meldert (eindronde)
 KSV Mol (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: SK Eernegem, 28 punten
 Tweede periode: Zultse VV, 22 punten
 Derde periode: Zultse VV, 26 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: Zwarte Duivels Oud-Heverlee, 26 punten
 Tweede periode: K. Lyra TSV, 21 punten
 Derde periode: K. Stade Leuven, 24 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: KVV Heidebloem Dilsen, 24 punten
 Tweede periode: KVV Heidebloem Dilsen, 26 punten
 Derde periode: KVV Overpelt-Fabriek, 22 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: R. Francs Borains, 28 punten
 Tweede periode: AFC Tubize, 23 punten
 Derde periode: R. Francs Borains, 25 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde RRC Tournai en KFC Rita Berlaar gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. Omdat tweedeklasser KSV Waregem wegens financiële problemen moest degraderen naar Vierde Klasse, promoveerden beide teams naar Derde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
De winnaar promoveerde naar Vierde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4